Pierres de Peralta (?-1442), también conocido como Pierres de Peralta, el viejo. Padre de Pierres de Peralta, el joven.
 Pedro de Peralta y Ezpeleta (p.s. XV-1492), más conocido como Pierres de Peralta, el joven. Hijo de Pierres de Peralta, el viejo, y Juana de Ezpeleta.